Taboo (певец)
 Гомес, Хайме (футболист) — мексиканский футболист